Andrzej Batory – węgierski marszałek dworu, syn Stefana, zm. 1563
 Andrzej Batory – książę Siedmiogrodu, kardynał, syn Andrzeja, zm. 1599
 Andrzej Batory – syn Stefana, zm. 1634